Sebright Titolo nobiliare conferito a dei Baronetti inglesi
 Sir John Sebright, nobile inglese creatore della razza del Sebright
 Sebright, razza nana di pollo inglese, creata nel diciannovesimo secolo
 Sebright luogo del Canada